Сэр Джордж А́льберт Ши́ринг, также Шеринг (; , Лондон — , Нью-Йорк) — британский джазовый пианист (бибоп, кул, лэйтин).

Биография 
Родился в многодетной семье. Был младшим из 9 детей. В Лондоне учился в школе для незрячих детей. С трёх лет играл на фортепиано.

Работал в оркестре Берта Эмброуза. В 1946 году критик Леонард Фэзер предложил ему записать диск в Нью-Йорке совместно с Стефаном Граппелли. После записи пластинки Ширинг остался жить в США. Работал в трио контрабасиста Оскара Петтифорда, в квартете Бадди Де Франко. В 1949 году Джордж Ширинг организовал квинтет в составе: Мэрджи Хаймс (вибрафон), Чак Уэйн (гитара), Джон Ливи (контрабас), Дензил Бест (ударные). Квинтет работал до 1978 года. Ансамбль был одним из самых популярных джазовых коллективов. На протяжении жизни Джордж Ширинг сотрудничал с рядом известных музыкантов, проводил совместные выступления с вокалистами (Пегги Ли, Кармен Макрэй, Мелом Торме).
В 1952 году написал композицию  "Lullaby of Birdland", ставшую джазовым стандартом и посвященную Чарли Паркеру.
Он несколько раз номинировался на «Грэмми», его композиции неизменно оказывались в чартах Billboard. Концертную деятельность он не прекращал вплоть до 2000-х годов. Последняя пластинка Ширинга вышла в 2006 году. Музыкант дважды удостаивался премии «Грэмми», в 2007 году был посвящён в рыцари Британской империи за выдающиеся заслуги в области музыки.

Умер в 2011 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии епископальной церкви Святого Фомы на Манхэттене.

Дискография 
 1947: Piano Solo — Savoy
 1949: Midnight on Cloud 69 — Savoy
 1949: George Shearing Quintet — Discovery
 1950: You’re Hearing the George Shearing Quartet — MGM
 1951: An Evening with the George Shearing Quintet
 1951: Souvenirs — London
 1951: Touch of Genius — MGM
 1952: Lullaby of Birdland
 1952: I Hear Music — Metro
 1955: Shearing Caravan — MGM
 1955: Shearing in Hi Fi — MGM
 1955: The Shearing Spell — Capitol
 1956: Latin Escapade — Capitol
 1956: Black Satin — Capitol (T858)
 1956: By Request — London
 1956: Velvet Carpet — Capitol
 1957: Shearing on Stage — Capitol
 1958: Blue Chiffon — Capitol
 1958: Burnished Brass — Capitol
 1958: Latin Lace — Capitol
 1958: George Shearing on Stage! — Capitol
 1958: Latin Affair — Capitol
 1958: In the Night with Dakota Staton — Capitol
 1959: Satin Brass — Capitol
 1959: Satin Latin — MGM
 1959: Beauty and the Beat! (with Peggy Lee) — Capitol
 1960: San Francisco Scene — Capitol
 1960: On the Sunny Side of the Strip — GNP
 1960: The Shearing Touch — Capitol (T1472)
 1960: White Satin — Capitol
 1961: George Shearing and the Montgomery Brothers — Jazz
 1961: Mood Latino — Capitol
 1961: Nat King Cole Sings/George Shearing Plays (with Nat King Cole) — Capitol
 1961: Satin Affair — Capitol
 1961: The Swingin’s Mutual! (with Nancy Wilson) — Capitol
 1962: Concerto For My Love — ST-1755 Capitol
 1962: Jazz Moments — Blue Note
 1962: Shearing Bossa Nova — Capitol
 1962: Soft and Silky — MGM
 1962: Smooth & Swinging — MGM
 1963: Touch Me Softly — Capitol
 1963: Jazz Concert — Capitol
 1963: Rare Form — Capitol
 1963: Old Gold and Ivory — Capitol
 1963: Latin Rendezvous — Capitol
 1964: Out of the Woods — Capitol
 1964: Deep Velvet — Capitol
 1966: That Fresh Feeling — Capitol
 1969: In the Mind — Capitol
 1970: Out of This World (Sheba Records)
 1971: The Heart and Soul of George Shearing and Joe Williams (Sheba)
 1972: As Requested (Sheba)
 1972: Music to Hear (Sheba)
 1972: The George Shearing Quartet (Sheba)
 1973: GAS (Sheba)
 1973: The George Shearing Trio, Vol. 1
 1974: Light Airy and Swinging — MPS/BASF
 1974: My Ship — MPS/BASF
 1974: The Way We Are — MPS/BASF
 1975: Continental Experience — MPS/BASF
 1976: The Many Facets of George Shearing — MPS/BASF
 1976: The Reunion — MPS/BASF (with Stephane Grappelli)
 1977: Windows — MPS/BASF
 1977: 500 Miles High — MPS/BASF
 1977: Feeling Happy — MPS/BASF
 1979: Getting in the Swing of Things — MPS/BASF
 1979: Live — Concord Jazz
 1979: Blues Alley Jazz (Live) — Concord Jazz
 1979: Concerto for Classic Guitar and Jazz Piano — Angel
 1980: Two for the Road (with Carmen McRae) — Concord
 1980: In Concert at the Pavilion — Concord Jazz
 1980: On a Clear Day — Concord Jazz
 1981: Alone Together — (with Marian McPartland) Concord Jazz
 1981: First Edition — Concord Jazz
 1982: An Evening with George Shearing & Mel Tormé (Live, with Mel Tormé)
 1983: Top Drawer — Concord Jazz (Live, with Mel Tormé)
 1984: Live at the Cafe Carlyle — Concord
 1985: An Elegant Evening — Concord Jazz (with Mel Tormé)
 1985: Grand Piano — Concord Jazz
 1986: Plays Music of Cole Porter — Concord
 1986: More Grand Piano — Concord Jazz
 1987: A Vintage Year — Concord Jazz (Live, with Mel Tormé)
 1987: Breakin' Out — Concord Jazz
 1987: Dexterity — Concord Jazz (Live, featuring Ernestine Anderson)
 1988: The Spirit of 176 — Concord Jazz (with Hank Jones)
 1988: Perfect Match — Concord Jazz (with Ernestine Anderson)
 1989: George Shearing in Dixieland — Concord
 1989: Piano — Concord Jazz
 1990: Mel and George «Do» World War II — Concord (Live, with Mel Tormé)
 1991: Get Happy! — EMI Classics
 1992: I Hear a Rhapsody: Live at the Blue Note — Telarc (Live)
 1992: Walkin': Live at the Blue Note — Telarc (Live)
 1992: How Beautiful Is Night — Telarc
 1994: That Shearing Sound — Telarc
 1994: Great Britain’s Marian McPartland & George Shearing — Savoy Jazz
 1994: Cocktail for Two — Jazz World
 1995: Paper Moon: Songs of Nat King Cole
 1997: Favorite Things — Telarc
 1998: Christmas with The George Shearing Quintet — Telarc
 2000: Just for You: Live in the 1950s — Jazz Band
 2001: Live at the Forum, Bath 1992 — BBC Legends (Live)
 2001: Back to Birdland — Telarc (Live)
 2002: The Rare Delight of You (with John Pizzarelli) — Telarc
 2002: Pick Yourself Up — Past Perfect
 2002: Here and Now. New Look — with G.S. Quintet and String Choir
 2004: Like Fine Wine — Mack Avenue
 2005: Music to Hear — Koch
 2005: Hopeless Romantics (with Michael Feinstein) — Concord
 2006: Live Jazz from Club 15 — Request (Live)
 2006: Swinging in a Latin Mood — Universal

Примечания

Ссылки 
 Биография

Лауреаты премии «Грэмми»
Джазмены США
Слепые музыканты
Рыцари-бакалавры
Исполнители MGM Records
Исполнители Capitol Records
Исполнители Concord Records
Исполнители Blue Note Records
Исполнители Savoy Records
Похороненные в Нью-Йорке